Хосе́ Анто́нио Меле́ндес Родри́гес (; род. 9 января 1962, Ривас, Никарагуа), более известный как То́ни Меле́ндес () — никарагуанский и американский певец, композитор, автор песен, гитарист. Для игры на гитаре использует свои ноги, так как родился без рук, став жертвой талидомида, препарата, который употребляла его мать во время беременности.

Карьера 

Мелендес начал играть на гитаре и петь в Лос-Анджелесе в 1985 году. 15 сентября 1987 года выступил с песней «Never Be The Same» для Папы Римского Иоанна Павла II. Папа положительно оценил выступление и после него поблагодарил Мелендеса.

Кстати, в средней школе Тони мечтал стать священником (его родители исповедовали католицизм и привили ребёнку любовь к Богу).

Его группа «Toe Jam» имеет плотный концертный график. Мелендес проводит мотивационные беседы и пишет книги. Он активно выступает за борьбу с абортами.

Сейчас Мелендес живёт со своей женой Линн в Брэнсоне, штат Миссури.

Признание и награды 
Награждён многочисленными наградами и премиями. В том числе:
 Особая благодарность от Президента США Рональда Рейгана
 Особая благодарность от штата Калифорния
 Награда от Ассоциации выпускников НФЛ на Супербоуле XXIII
 Награда «Branson Entertainment Awards» в номинации «Лучший новый исполнитель»
 Четыре награды «Unity Awards»: три — в номинации «Мужской вокалист года» (2000, 2002, 2004), одна — в номинации «Артист года» (2002)

Дискография 
 Never Be the Same (1988)
 Ways of the Wise (1990)
 El Muro Se Callo (1991)
 Debe Haber (1995)
 Hands in Heaven (1997)
 The Cup of Life (Tony Meléndez) (1998)
 Intimate Worship (1999)

Опубликованные работы 
 A Gift of Hope (1991)

См. также 
 Марк Гоффени

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тони Мелендеса

Композиторы США
Гитаристы США
Композиторы Никарагуа
Инвалиды